Världsmästerskapet i handboll för herrar 1995 spelades i Island 7 maj-21 maj 1995. Frankrike vann turneringen före Kroatien och Sverige.

Kvalificerade länder

Spelartrupper

Gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel 

Spel om nionde- till elfteplats

Final

Slutställning 

1995 på Island
Internationella handbollstävlingar på Island
Handbollssäsongen 1994/1995
1995
Sportevenemang i Reykjavik
Reykjavik under 1900-talet